Anders Christiansen er navnet på flere personer:

 Anders Christiansen (landmand) (1819-1882) – dansk landmand
 Anders Christiansen (danser) (født 1965) – dansk danser og koreograf
 Anders Christiansen (fodboldspiller) (født 1990) – dansk fodboldspiller
 Anders Christiansen (journalist) (født 1977) – dansk journalist